For All We Know (Erwin van Ligten) - album van Erwin van Ligten
 For All We Know (Ruud Jolie) - album van Ruud Jolie
 For All We Know (Nao) - album van de Britse singer-songwriter Nao

 For All We Know (1934) - uitgevoerd door onder meer Dinah Washington, Rod Steward en Aretha Franklin
 For All We Know (1970) - filmmuziek van de film Lovers and Other Strangers, bekend van de covers van de Carpenters en Shirley Bassy
 For All We Know (band) - Amerikaanse band